Beverly (Kansas)
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (Nova Jersey)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (Virgínia de l'Oest)
 Beverly (Washington)

Vegeu també 
 Beverly Hills (desambiguació)